Bundesgericht bezeichnet:

 die Gerichte in Trägerschaft des Bundes, siehe:
 Bundesgericht (Deutschland)
 Bundesgerichte der Vereinigten Staaten
 das oberste Gericht der Schweiz, siehe Bundesgericht (Schweiz)

Siehe auch:

 Gerichtsorganisation in Österreich
 oberstes Gericht für die höchsten Gerichte verschiedener Staaten